Grand Prix Belgii 1992 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1992, która odbyła się 30 sierpnia 1992, po raz 27. na torze Spa-Francorchamps.

50. Grand Prix Belgii, 39. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Uwagi 
 Najszybsze okrążenie: Michael Schumacher - 1:53.791 na okrążeniu 39

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Belgia
1992
1992 w Belgii